Buschor ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Buschor (1923–2005), deutscher Liedtexter
 Hans Buschor (1933–2017), Schweizer katholischer Priester und K-TV-Chef